Рашкова́н — неоднозначный термин:

Фамилия 
Еврейская фамилия. Известные носители:
 Рашкован, Михаил (декабрь 1920 — 22 марта 2014) — еврейский поэт.
 Рашкован, Владислав Леонидович (род. 23 мая 1978) — украинский политик и экономист, заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде.
 Рашкован, Руслана Юрьевна (род. 18 марта 1997) — белорусская легкоатлетка.

Прочее 
«Рашкован» (мн. ч. рашкованы или рашковане) — неодобрительное прозвище граждан России, имеющих низкие умственные способности, одобряющих режим Путина и плохо разбирающихся в политике. Происходит от слова «Рашка» — уничижительного обозначения России.

Национальные прозвища